El nombre de Iglesia de San Francisco es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias que pertenece o pertenecieron a los padres recoletos del Colegio de Propaganda Fide.

Iglesias 
Las siguientes Iglesias de La Recolección están ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad.
Todas ellas son iglesias católicas, salvo que se indique lo contrario.

en Guatemala 
 Iglesia de La Recolección, en Antigua Guatemala;
 Iglesia de la Recolección, en la Ciudad de Guatemala